Sedgwick může znamenat:

Místa 
 Anglie
 Sedgwick (Cumbria)
 Sedgwick (West Sussex)

 USA
 Sedgwick (Arkansas)
 Sedgwick (Colorado)
 Sedgwick (Kansas)
 Sedgwick (Maine)
 Sedgwick (Wisconsin)
 Sedgwick County (Colorado)
 Sedgwick County (Kansas)
 Sedgwick Avenue, Bronx, New York

Lidé 
 Adam Sedgwick (1785–1873), geolog
 Adam Sedgwick (1854-1913), zoolog
 Anne Douglas Sedgwick (1873–1935), autor
 Bill Sedgwick (* 1955), pilot NASCAR
 Cam Sedgwick (* 1978), hráč lakrosu
 Catharine Maria Sedgwick (1789–1867), autor
 Charles B. Sedgwick (1815–1883)
 Chris Sedgwick (born 1980), fotbalista
 Edie Sedgwick (1943–1971), herečka
 Edward Sedgwick (1892–1953), režisér, herec
 Eileen Sedgwick (1898–1991), herečka
 Ellery Sedgwick (1872–1960)
 Eve Kosofsky Sedgwick (1950–2009)
 Henry Dwight Sedgwick (1861–1957)
 Henry J. Sedgwick (1812–1868), politik
 Herbert Sedgwick (1883–1957), hráč kriketu
 John Sedgwick (1813–1864), generál americké občanské války
 Joseph Sedgwick (1898–1981), právník
 Kyra Sedgwick (* 1965), herečka
 Marcus Sedgwick (* 1968), autor a ilustrátor
 Mark Sedgwick (* 1960), historik
 Obadiah Sedgwick (1599/1600–1658), duchovní
 Peter Sedgwick (1934–1983), aktivista
 Romney Sedgwick (1895–1972), historik
 Robert Sedgwick (1611–1656)
 Robert Sedgwick, herec
 Theodore Sedgwick (1746–1813), senátor
 Theodore Sedgwick (1811–1859), spisovatel
 Thomas Sedgwick († 1573), katolický teolog
 Timothy F. Sedgwick, akademik
 Toby Sedgwick, režisér, herec a choreograf
 William Thompson Sedgwick (1855–1921), biolog

Externí odkazy